Caledonia Township (Illinois)
Caledonia Township (Iowa)